Список представителей монарха Новой Зеландии включает лиц, представлявших правящего в Новой Зеландии монарха как с момента принятия  года при вступлении на трон Елизаветой II титула «Елизавета Вторая, Божьей милостью Королева Новой Зеландии и её других королевств и территорий, Глава Содружества, Защитница Веры» (), так и в предшествующий исторический период с 1840 года, когда территория Новой Зеландии была объявлена зависимой территорией () коронной колонии . Лейтенантом-губернатором () территории  года был назначен капитан Уильям Гобсон.  года с вождями некоторых племён маори был подписан сохраняющий конституционное значение поныне «договор Вайтанги» (, ), по которому страна переходила в управление Великобритании.  года Гобсон был назначен губернатором отдельной коронной колонии Новая Зеландия.

В 1907 году Новая Зеландия была провозглашена доминионом Британской империи, что отражало степень её самоуправления, в 1917 году состоялось первое назначение генерал-губернатора Новой Зеландии (, ). В 1947 году парламент Новой Зеландии ратифицировал Вестминстерский статут, определяющий её положение как Королевства Содружества с независимой правовой системой, в 1952 году был установлен самостоятельный королевский титул. Будучи личным представителем монарха, генерал-губернатор выполняет многие функции, возложенные на Корону, такие как созыв и роспуск парламента, предоставление Королевской санкции на акты парламента или отказ от неё, осуществление государственных визитов, назначение и принятие верительных грамот послов. Эти функции выполняются по рекомендации премьер-министра.

Кроме лиц, получавших назначение на посты лейтенанта-губернатора, губернатора и генерал-губернатора, в списке представлены администраторы правительства, исполняющие соответствующие обязанности с момента отзыва или смерти представителя монарха до назначения нового лица на вакантный пост (обычно администратором становился ). Основным источником для включения персоналий является сайт worldstatesmen. Использованная в первом столбце нумерация является условной, как и использование цветовой заливки, служащей для упрощения идентификации занимаемых лицами постов, как это указано ниже в легенде.

Список 
Легенда по занимаемому посту:

См. также 
 Список премьер-министров Новой Зеландии

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Генерал-губернатора Новой Зеландии 
 Лейтенант-губернатор, губернаторы и генерал-губернаторы Новой Зеландии / архивная копия 2016-03-04  
 Список руководителей Новой Зеландии  (архивная копия 2021-10-22)

 
Предст